A competição de simples feminino na classe 9 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase eliminatória
{{4TeamBracket-Tennis5-with 3rd
| RD1=Semifinais
| RD2=Final
| RD3=Disputa pelo bronze

| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed01=A1
| RD1-team01={{flagIPCathlete2|Lei Lina|CHN|Verão de 2012}}
| RD1-score01-1=11| RD1-score01-2=11| RD1-score01-3=11| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=B2
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=A2
| RD1-team03=
| RD2-score01-1=11| RD2-score01-2=8
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=11| RD2-score01-5=11| RD2-seed02=A2
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=8
| RD2-score02-2=11| RD2-score02-3=11| RD2-score02-4=5
| RD2-score02-5=7

| RD3-seed01=B2
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=8
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=17'''
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=B1
| RD3-team02=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012